Zenão de Eleia — filósofo grego do 
 Zenão de Cítio — filósofo grego dos séculos 
 Zenão de Tarso — filósofo grego do 
 Zenão de Verona — bispo romano do 
 Zenão de Cauno — oficial grego do 
 Zenão de Sídon — filósofo grego dos séculos 
   — rei armênio de origem grega nascido Zenão
 Aulo Vocônio Zenão — governador romano do 
 Zenão de Afrodísias — aristocrata romano do 
 Zenão de Chipre — médico grego do 
 Zenão de Alexandria — médico grego do 
 Zenão (retor) — retor grego do 
 Zenão (oficial do prefeito pretoriano) — oficial romano do 
 Zenão (oficial do consular) — oficial romano do 
 Zenão do Ponto — agente dos assuntos romano do 
 Zenão da Capadócia — sofista romano do 
 Zenão de Pérgamo — filósofo bizantino do 
 Zenão de Alexandria (filósofo) — filósofo bizantino do 
 Zenão (imperador) (r. 474-475; 475-491) — imperador bizantino do 
 Zenão (asecreta) — oficial bizantino do 
 Zenão (advogado) — advogado bizantino do 
 Zenão (oficial na Itália) — oficial militar bizantino do 
 Zenão (neto de Antêmio) — governador bizantino do

Ver também 
 Zeno
 Zenon

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de história